Marschalling ist der Name folgender Orte:

 Marschalling (Schönau), Ortsteil von Schönau (Rottal), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Marschalling (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
Marshalling